Flugan kan syfta på:

 Flugan (stjärnbild) – en stjärnbild på södra stjärnhimlen, (latin Musca)
 Flugan (1958) – en amerikansk film från 1958, regisserad av Kurt Neumann, originaltitel The Fly
 Flugan (1986) – en film från 1986, regisserad av David Cronenberg, originaltitel The Fly
 Flugan (novell) – en novell från 1957 av George Langelaan
 Flugan (flygplan) – ett svenskt flygplan från tidigt 1900-tal
 Flugan II - en amerikansk film från 1989

Insjöar i Sverige
Flugan (Skogs socken, Hälsingland, 677141-155782), sjö i Söderhamns kommun 
Flugan (Skogs socken, Hälsingland, 677513-155103), sjö i Söderhamns kommun